Seitenwagen bezeichnet:

 einen Seitenwagen an motorisierten Zweiradfahrzeugen, siehe Motorradgespann
 einen Seitenwagen oder Schwenker an Fahrrädern, siehe Fahrradanhänger#Schwenker